Bieg masowy techniką klasyczną mężczyzn – jedna z konkurencji rozgrywanych w ramach biegów narciarskich na Mistrzostwach Świata w Narciarstwie Klasycznym 2021. Zawody zostały rozegrane 7 marca 2021 roku. Tytułu bronił Norweg Hans Christer Holund. Wystartowało 59 biegaczy zgłoszonych do biegu.

Wyniki

Bibliografia 
 

Biegi narciarskie na Mistrzostwach Świata w Narciarstwie Klasycznym 2021